

Cinema 
Altri tempi, film per la regia di Giuseppe Pinto (1915).
Altri tempi, film per la regia di Romolo Bacchini (tit. alternativo: Altri tempi ... altri eroi)(1916).
Altri tempi, film ad episodi per la regia di Alessandro Blasetti (1952).
Altri tempi, miniserie italiana per la regia di Marco Turco (2013)

Musica 
Altri tempi/Nascerò con te, singolo di Riccardo Fogli del 1982